Cet article présente une liste des films produits en République socialiste fédérative soviétique de Russie en 1918 :

1918

Liens externes 
 liste des films soviétiques sortis en 1918 sur IMDB 

1918